Chuter ist der Familienname folgender Personen:

 George Chuter (* 1976), englischer Rugby-Union-Spieler
 James Chuter-Ede (1882–1965), britischer Politiker